Possis ist der Name folgender Personen:

 Possis (Bildhauer), Bildhauer in Rom im 1. Jahrhundert v. Chr.
 Possis von Magnesia, griechischer Lokalhistoriker